REPS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 796 амінокислот, а молекулярна маса — 86 662.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки